Rokstarr – drugi studyjny album brytyjskiego muzyka Taio Cruza. Został on wydany 12 października 2009.

Album miał pierwotnie nosić nazwę T.W.O. (This Way Out)

Lista utworów 
Opracowano na podstawie źródła.
 "Break Your Heart" – 3:23
 "Dirty Picture" (feat. Kesha) – 3:40
 "No Other One" – 3:36
 "Forever Love" – 4:12
 "Take Me Back" (feat. Tinchy Stryder) – 3:34
 "Best Girl" – 4:09
 "I'll Never Love Again" – 3:49
 "Only You" – 3:42
 "Falling In Love" – 3:31
 "Keep Going" – 3:28
 "Feel Again" – 3:40
 "The 11th Hour" – 3:36

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2009
Albumy Island Records
Albumy wyprodukowane przez Benny’ego Blanco
Albumy wyprodukowane przez Dr. Luke’a